

Географія 
 Кабелла-Лігуре (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.

Особи  
 Ремі Кабелла, (, нар. 8 березня 1990, Аяччо) — французький футболіст, півзахисник клубу «Краснодар».
 Антоніотто да Кабелла (, 1420, Кабелла-Лігуре — 20 листопада 1475 Бейоглу) — італійський торговець і політик.
 Чезаре Кабелла (1807-1888) — італійський політик